Manuel de Amat y Juniet – Viceré del Perù nel XVIII secolo
 Virrei Amat – stazione della metropolitana di Barcellona